Danilo Moretti – illustratore italiano (1971)
 Danilo Moretti – politico italiano (1946)